Микронези́йские языки́ — группа языков, относящаяся к океанийской ветви австронезийских языков. Распространены в Микронезии: в Федеративных Штатах Микронезии, на Маршалловых Островах, в Науру, Кирибати и в Республике Палау. Общее число говорящих ок. 300 тыс. чел. (2005, оценка), крупнейшие языки — кирибати и маршалльский язык.

Включают 18 языков. Ниже даётся их классификация по Линчу:
 науруанский язык
 ядерные (собственно) микронезийские языки
 косяэ (кусаие) язык — о. Кусаие, на крайнем востоке Федеративных Штатов Микронезии
 центральномикронезийские языки
 кирибати (гильбертский),
 банаба
 западномикронезийские языки
 маршалльский язык — Маршалловы Острова
 понпейско-трукские языки
 понпейские языки (понапеанские)
 понпейский язык (понапе)
 мокильский язык
 пингелапский язык
 трукские языки
 трукский язык (чуук)
 мортлокский язык
 улитийский язык
 сатавальско-каролинский язык
 волеаи
 пулуватский язык
 паафангский язык
 намонуитский язык
 мапийский язык (мапия) — вымер, Индонезия
 сонсорольский язык — Палау
 тобийский язык — Палау

Разделение пра-микронезийского на отдельные языки началось в нач. 1-го тыс. до н. э. после заселения океанийцами Микронезии.

Не всё коренное население Микронезии (микронезийцы) говорят на микронезийских языках. Некоторые языки, распространённые в пределах Микронезии, не относятся к числу микронезийских языков, хотя отдалённо родственны им. Языки чаморро и палау — западно-индонезийские. Язык яп, хотя и относится к океанийской ветви, но близкого родства с микронезийскими языками не обнаруживает. Языки капингамаранги и нукуоро, на которых говорят на одноименных атоллах на юго-востоке Федеративных Штатов Микронезии, — полинезийские.

Примечания

Литература 
 Studies in Micronesian linguistics / Ed. by Bender B. W. Canberra, 1984.
 Lynch, John; Ross, Malcolm; Crowley, Terry. The Oceanic languages. Richmond, Surrey: Curzon Press, 2002.

Ссылки 
 ПОЛИНЕЗИЯ ONLINE